Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1992 года проведён с 15 по 24 апреля  в округе Лент города Неймеген.

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (20-ый подряд турнир).

Победив в чемпионате Карен Ван Лит продлила свою рекордную чемпионскую серию до 7 викторий подряд.

Вице-чемпионка 1989 года Эрна Вандерс повторила свое высшее достижение на национальном уровне. 

Бронзу завоевала Людмила Мейлер-Сохненко - первая из восточноевропейских игроков.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

1992 год в шашках
апрель 1992 года
Спорт в Нидерландах в 1992 году
женщины 1992
Спортивные соревнования в Неймегене